Ruits ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Philipp Friedrich von Ruits (1727–1800), preußischer Generalleutnant, Kommandant von Glogau
 Friedrich Leopold von Ruits (1736–1811), preußischer Generalleutnant, Chef des Infanterie-Regiments Nr. 8, Kommandant von Warschau